Pietro Castiglia, deputato dell'Assemblea Costituente
 Pietro Castiglia, senatore del Regno d'Italia